Conservatisme (algemeen), behoudend in politieke of andere zin
Orthodoxie, behoudend in religieuze zin